Leonardo da Vinci je lahko:

Leonardo da Vinci, italijanski renesančni izumitelj, kipar in slikar
Leonardo da Vinci, akcijski program Evropske unije
 SS Leonardo da Vinci, ime več ladij